Josly Piette, Belgisch syndicalist en politicus
 Ludovic Piette, Frans kunstschilder